Кочубе́ївська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Кочубеївська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Кочубеївська вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці, названі на честь людей